Dumitrești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dumitrești (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Dumitrești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Dumitrești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Dumitrești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea